Cisco – firma komputerowa, producent elementów sieci szkieletowych
Miejscowości w USA:
 Cisco – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Cisco – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Garden
 Cisco – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Eastland
 Cisco – miasto widmo w stanie Utah, w hrabstwie Grand
 Cisco – miasteczko w stanie Kalifornia, położone wzdłuż międzystanowej drogi Interstate 80